Ramon Martí (teòleg) (Subirats, 1230 - Barcelona, 1286), dominic, filòsof i teòleg
 Ramon Martí Alsina (Barcelona, 1826 - 1894), pintor realista català 
 Ramon Martí d'Eixalà (Cardona, 1807 - Madrid, 1857), advocat i filòsof català 
 Ramon Martí Farreras (Manresa, 1902 - Carcassona, 1989), personatge polifacètic manresà
 Ramon Martí i Martí (l'Espluga de Francolí, 1917-2011), forjador